Светла́на Алексе́евна Тимоши́нина (в девичестве — Хохлова, 15 июля 1973, Москва, СССР) — российская прыгунья в воду, двукратная медалистка чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России.

Спортивная биография 
Первым тренером для юной Светланы стала её будущая свекровь заслуженный мастер спорта СССР по прыжкам в воду Наталья Тимошинина. С 1993 года Светлана начала выступать за сборную России и в этом же году завоевала свою первую крупную международную награду, став чемпионкой Европы в прыжках с вышки. В 1995 году на европейском первенстве Тимошинина вновь попала в призёры, став третьей. В 1996 году Тимошинина дебютировала на летних Олимпийских играх в Атланте. В прыжках с вышки российская спортсменка неожиданно не смогла преодолеть даже квалификационный раунд, став лишь 20-й

Следующий крупный успех к Тимошининой пришёл в 1999 году, когда она в паре с Евгенией Ольшевской стала чемпионкой Европы в синхронных прыжках. Летние Олимпийские игры 2000 года стали самыми успешными для российской прыгуньи. В индивидуальных прыжках Тимошинина смогла пробиться в финал, но там заняла только 8-е место, а в синхронных прыжках дуэт Тимошинина — Ольшевская занял 6-е место.

После окончания Игр в Сиднее результаты Тимошининой пошли вверх. На чемпионатах мира 2001 и 2003 годов Тимошинина в паре с Ольшевской дважды смогли завоевать медали в синхронных прыжках, также на счету этой пары бронзовая медаль чемпионата Европы. На летних Олимпийских играх 2004 года Тимошинина вновь выступила только в индивидуальных прыжках и, как и 8 лет назад, не смогла пробиться даже в полуфинал, заняв в квалификационном раунде 19-е место.

В настоящее время работает тренером по прыжкам в воду в Москве.

Личная жизнь 
 Муж — Тимошинин, Владимир Александрович — участник двух летних Олимпийских игр, дочь — Юлия Тимошинина (род. 1998) — прыгунья в воду, чемпионка Европы.
 Окончила Российскую государственную академиию физической культуры.

Ссылки 
 
 Профиль на infosport.ru

Прыгуны в воду России
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1996 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2000 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по прыжкам в воду
Тимошинины-Кузнецовы